Valsequillo de Gran Canaria, municipalité espagnole/canarienne de l'île de Grande Canarie de la province de la Las Palmas
 Valsequillo, municipalité espagnole de la province de Córdoba en Andalousie